Henri Laborit (1914-1995), biologiste et philosophe français
 sa fille, Maria Laborit, actrice et metteur en scène française
 sa petite-fille, fille de Jacques, Emmanuelle Laborit (née en 1971), actrice française sourde